

Сауинши — село, Первомиайський сільський округ, Карасайський район, Алматинська область
 Сауинши — село, Шамалганський сільський округ, Карасайський район, Алматинська область